Амация — еврейское мужское имя, в православии .

 Амация — иудейский царь
 Амация — священник в Бетеле в царствование Иеробеама II (Амос, 7, 10—14).
 Амация — симеонит (I Хрон., 4, 34).
 Амация — левит из семейства Мерари и предок Этана (I Хрон., 6, 30).